Anna van Luxemburg (Cham, 27 maart 1323 - Wenen, 3 september 1338) was van 1335 tot aan haar dood hertogin-gemalin van Oostenrijk. Ze behoorde tot het huis Luxemburg.

Levensloop
Anna was een dochter van Jan van Luxemburg, vanaf 1310 koning van Bohemen, en diens echtgenote Elisabeth, dochter van koning Wenceslaus II van Bohemen. Ze werd geboren in de Beierse grensstad Cham, waar haar moeder in ballingschap verbleef wegens een conflict met haar echtgenoot. In 1325 keerden Anna en haar moeder terug naar Bohemen.

In 1327 werd Anna door haar vader verloofd met Ladislaus, de oudste zoon en troonopvolger van koning Karel I Robert van Hongarije. Ladislaus overleed echter in 1329 nog voor het huwelijk had plaatsgevonden. Vervolgens werd ze verloofd met Lodewijk VI, zoon van hertog Lodewijk IV van Beieren, die eveneens keizer van het Heilige Roomse Rijk was. De verloving werd echter door haar vader verbroken toen Lodewijk IV door de paus geëxcommuniceerd werd.

Daarna werd Anna verloofd met hertog Otto van Oostenrijk. Op 16 februari 1335 vond het huwelijk plaats en werd Anna hertogin-gemalin van Oostenrijk. Ze was toen elf jaar oud en het huwelijk duurde drie jaar. In 1338 stierf Anna op 15-jarige leeftijd, lang voordat Otto en zij kinderen konden hebben.

Voorouders

Partner van de heerser van Oostenrijk
Huis Luxemburg
Persoon in de 14e eeuw